

Деп'ю — місто, штат Оклахома
 Деп'ю — селище, штат Нью-Йорк